Bickhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Maximilian Bickhoff (1929–2010), deutscher Wissenschaftler und Universitätsmäzen
 Nils Bickhoff (* 1969), deutscher Unternehmensberater und Buchautor